Dallos József (1905–1979) magyar származású angol szemorvos, kontaktológus
 Dallos József (?) színművész